|-
| 133101 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133102 - ||  || 23 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133103 - ||  || 24 iulie 2003 ||  || 
|-
| 133104 - ||  || 26 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133105 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133106 - ||  || 27 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133107 - ||  || 27 iulie 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133108 - ||  || 28 iulie 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133109 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133110 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133111 - ||  || 31 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133112 - ||  || 29 iulie 2003 ||  || 
|-
| 133113 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133114 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133115 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133116 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133117 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133118 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133119 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133120 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133121 - ||  || 29 iulie 2003 ||  || 
|-
| 133122 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133123 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133124 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133125 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133126 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133127 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133128 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133129 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133130 - ||  || 1 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133131 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133132 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133133 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133134 - ||  || 5 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133135 - ||  || 5 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133136 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 133137 - ||  || 18 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133138 - ||  || 18 august 2003 ||  || 
|-
| 133139 - ||  || 20 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133140 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133141 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133142 - ||  || 20 august 2003 ||  || 
|-
| 133143 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133144 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133145 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133146 - ||  || 21 august 2003 ||  || 
|-
| 133147 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133148 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133149 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133150 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133151 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133152 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133153 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133154 - ||  || 20 august 2003 ||  || 
|-
| 133155 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133156 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133157 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133158 - ||  || 23 august 2003 ||  || 
|-
| 133159 - ||  || 22 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133160 - ||  || 24 august 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133161 Ruttkai ||  || 24 august 2003 ||  || 
|-
| 133162 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133163 - ||  || 21 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133164 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133165 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133166 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133167 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133168 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133169 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133170 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133171 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133172 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133173 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133174 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133175 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133176 - ||  || 24 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133177 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133178 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133179 - ||  || 21 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133180 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133181 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133182 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133183 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133184 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133185 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133186 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133187 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133188 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133189 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133190 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133191 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133192 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133193 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133194 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133195 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133196 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133197 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133198 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133199 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133200 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-